Крутцовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Крутцовский сельсовет — Нижегородская область, Ветлужский район.
 Крутцовский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.